Edmund Tudor ist der Name folgender Personen:

* Edmund Tudor, 1. Earl of Richmond (~1430–1456), englischer Peer, Vater Heinrichs VII. von England
 Edmund Tudor, 1. Duke of Somerset (1499–1500), Sohn Heinrichs VII. von England